Рикер (Рикёр) — фамилия.
 Рикер, Билл (1908—2001) — канадский зоолог, энтомолог, автор модели Рикера.
 Рикер, Маэль (род. 1978) — канадская сноубордистка.
 Рикёр, Поль (1913—2005) — французский философ.
 Рикер, Шон (род. 1982) — американский рестлер, известный под именами Эл Эй Найт и Илай Дрейк.

См. также 
 «Рикер» — американский фильм ужасов.
 Райкерс — остров-тюрьма, входящий в состав г. Нью-Йорка.
 Риккер